

Підгірці (Подгорце) — село, Люблінське воєводство, Грубешівський повіт.

Села:
 Підгірці — Київська область, Обухівський район
 Підгірці — Львівська область, Золочівський район
 Підгірці — Львівська область, Стрийський район, Новороздільська міська громада
 Підгірці — Львівська область, Стрийський район, Стрийська міська громада
 Підгірці — Рівненська область, Рівненський район

Залізниця:
 Підгірці — пасажирська залізнична станція Південно-Західної залізниці